De Ronde van de Haut-Var 2006 werd verreden op zaterdag 18 februari. Het was de 38ste editie van deze Franse eendagswedstrijd, die ging over een afstand van 185 kilometer met start en finish in Draguignan. In totaal kwamen 68 renners over de streep.

Uitslag

Externe link 
 Officiële website

2006
Eendagswielerwedstrijd in 2006